Иван II Лепи (30. март 1326 — 13. новембар 1359) је био велики кнез Москве и Владимира од 1353. године. Иван II, је био другорођени син Ивана I што му је с изузетком некаквих катастрофалних догађаја одузимало могућност да икада постане велики кнез. Судбина му се ипак насмешила 1353. године када његов брат Симеон Поносни заједно са својом децом умире од куге. Због ограниченог васпитања, због братовог првенства, Иван II је научио да буде понизан, тако да никада ништа није предузимао брзоплето или агресивно. Његова кратка владавина пролази у Новгородским заверама и ратовима како би се сузбила моћ Москве. Све то овај велики кнез мирно, неактивно посматра због чега у руској историји добија потпуно негативне оцене. Сигурно ће та неактивност имати негативне последице после његове смрти када ће, на кратко, држава бити подељена. Овај мирни, кротки верски едукован велики кнез умире већ у својој 33. години остављајући државу и убрзо оспорено наследство свом ни десетогодишњем сину Димитрију Донском.

Породично стабло

Литература 
 
 

Рођени 1326.
Умрли 1359.
Династија Рјурикович
Велики кнежеви Москве
Владари Владимир-Суздаља